Troszyn (gromada w powiecie kamieńskim)
 Troszyn (gromada w powiecie ostrołęckim)